Sultans
 Baha al-Din Sam (fill d'Izz al-Din) (? - 1149), sultà gúrida 
 Baha al-Din Sam I, sultà gúrida a Bamian 
 Baha al-Din Sam II (? - 1210/1213), efímer sultà gúrida a Firuzkuh